Rowell ist der Familienname folgender Personen: 

 Gail Rowell-Ryan, Maskenbildnerin
 Geoffrey Rowell (1943–2017), anglikanischer Bischof von Gibraltar 
 Henry T. Rowell (1904–1974), US-amerikanischer Klassischer Philologe und Althistoriker
 Jack Rowell (* 1937), englischer Rugby-Union-Trainer
 John Rowell (* 1935), britischer Physiker
 Jonathan H. Rowell (1833–1908), US-amerikanischer Politiker
 Rainbow Rowell (* 1973), US-amerikanische Autorin von Kinder- und Jugendbüchern
 Sydney Rowell (1894–1975), australischer Generalleutnant
 Victoria Rowell (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin 

Rowell steht für: 

 Rowell (Arkansas), Ortschaft im Cleveland County, Arkansas, USA 
 Rowell (Illinois), Gemeindefreies Gebiet im DeWitt County, Illinois, USA 
 Rowell (South Carolina), Ortschaft im Chester County, South Carolina, USA 
 Rowell (Nordkap), Kleinstadt in der Provinz Nordkap, Republik Südafrika 

Siehe auch:
 Rowell Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika